Ла Грејнџ има више значења:
 Ла Грејнџ (Тексас)
 Ла Грејнџ (Вајоминг)
 Ла Грејнџ (Илиноис)
 Ла Грејнџ (Кентаки)
 Ла Грејнџ (Мисури)
 Ла Грејнџ (Северна Каролина)
 Ла Грејнџ (Тенеси)